Paróquia Sant'Ana pode se referir a várias circunscrições eclesiásticas católicas, entre elas:

 Paróquia Sant'Ana (Castro), no Paraná
 Paróquia Sant'Ana (Luís Gomes), no Rio Grande do Norte

Desambiguações de religião